Луи́с Фели́пе Палме́йра Лампре́йя (; 19 октября 1941, Рио-де-Жанейро, Бразилия — 2 февраля 2016, там же) — бразильский учёный-социолог, дипломат, государственный деятель и публицист, министр иностранных дел Бразилии (1995—2001).

Биография и карьера 
Родился в семье Жуана Лампрейя и Марии Каролины Палмейра Лампрейя.

Получил высшее социологическое образование в , закончив его в 1962 году. В том же году поступил для получения дипломатического образования в .

С 1963 года на государственной службе.

Был послом Бразилии в Португалии и Суринаме, постоянным представителем страны при ООН и международных организациях в Женеве. В 1990-х годах занимал руководящие посты Министерства внешних связей Бразилии в ранге генерального секретаря (с 8 октября 1992 по 23 июня 1993 г.), и. о. министра (с 20 мая по 20 июля 1993 г.) и министра внешних связей (с 1 января 1995 по 12 января 2001 г.).

После завершения дипломатической карьеры вёл колонку-блог о международной политике на сайте крупнейшей бразильской газеты . Также занимался преподавательской деятельностью. Являлся вице-президентом Бразильского Центра международных отношений. Кроме того, являлся членом советов директоров нескольких международных консалтинговых фирм в области стратегического планирования, в частности, McLarty Associates и Oxford Analytica и крупных компаний (Partex Oil and Gas, Souza Cruz и Coca-Cola), а также португальского банка Caixa Geral де Depósitos.

Был отцом трёх дочерей Елены, Инес и Тересы Лампрейя и внучки Марии Каролины Лампрейя Матараццо.

Награды 
Награждён рядом орденов Португалии высоких степеней:
 Командор Ордена Инфанта дона Энрике (от 22 декабря 1977)
 Кавалер Большого креста (второй степени) того же ордена (от 2 июля 1991)
 Кавалер Большого креста (высшей степени) Ордена Христа (от 4 октября 1995)
 Кавалер Большого креста (второй степени) Ордена Сантьяго (от 18 августа 1997)
 Кавалер Большого креста (высшей степени) Ордена Заслуг (от 4 марта 2000)

Примечания

Ссылки 
 http://assessoria.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=44961&sid=89
 http://assessoria.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=44956&sid=77
 http://assessoria.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=44964&sid=89
 http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-excanciller-brasileno-luiz-felipe-lampreia-fallece-a-los-74-anos/20160202/nota/3051361.aspx 
 http://ri.fgv.br/node/520
 http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=154&list=1
 http://www.itamaraty.gov.br/en/press-releases/13088-condolences-on-the-passing-of-ambassador-luiz-felipe-lampreia
 http://www.itamaraty.gov.br/notas-a-la-prensa/13084-nota-de-pesar-por-el-fallecimiento-del-embajador-luiz-felipe-lampreia?lang=es
 http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista7-mat1.pdf
 http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/Resenha_N77_2Sem_1995.pdf
 http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/secretario-geral-das-relacoes-exteriores-discursos/13115-palavras-do-secretario-geral-sergio-danese-por-ocasiao-da-missa-de-setimo-dia-em-memoria-do-embaixador-luiz-felipe-lampreia-brasilia-11-de-fevereiro-de-2016
 http://ask.un.org/faq/70473

Выпускники вузов Бразилии
Социологи Бразилии
Послы Бразилии в Суринаме
Послы Бразилии в Португалии
Министры иностранных дел Бразилии
Умершие от остановки сердца